Яатинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Яатинен, Тойво (род. 1926) — финский скульптор.
 Яатинен, Матти (1928—2005) — финский политик.
 Яатинен, Маргит — победительница конкурса Мисс Финляндия 1959.